Fonogram (taalkunde), een groep woorden die dezelfde lettercombinatie delen die geassocieerd wordt met een klank
 een rol of plaat met de opname die gebruikt wordt bij de fonograaf, een uitvinding van Thomas Edison
 Fonogram (geneeskunde), een afbeelding van het geluid van hartkloppingen

Zie ook: Phonogram (doorverwijzing)